Filémon (Bíblia) — cristão a quem o apóstolo Paulo dirigiu uma carta ou epístola
Filémon e Baucis — personagens da mitologia grega

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de religião